Lakeport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lakeport (Californië)
North Lakeport
Lakeport (Texas)